Michael Eskesen (né le  à Odense au Danemark) est un joueur danois de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2002 avec les Odense Ishockey Klub dans l'AL-Bank ligaen.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Odense IK || AL-Bank ligaen ||14 ||0 ||0 ||0 ||4 ||9 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
|2003-2004 || Odense IK || AL-Bank ligaen ||24 ||2 ||1 ||3 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Odense IK || AL-Bank ligaen ||31 ||2 ||6 ||8 ||22 ||15 ||1 ||1 ||2 ||6
|- 
|2005-2006 || Odense IK || AL-Bank ligaen ||33 ||3 ||5 ||8 ||46 ||5 ||1 ||2 ||3 ||10
|- 
|2006-2007 || Odense IK || AL-Bank ligaen ||36 ||0 ||2 ||2 ||44 ||6 ||0 ||0 ||0 ||16
|-
|2007-2008 || Stjernen Hockey || GET ligaen ||43 ||3 ||5 ||8 ||80 ||5 ||2 ||3 ||5 ||2 
|- 
|2008-2009 || Rødovre Mighty Bulls || AL-Bank ligaen ||44 ||3 ||10 ||13 ||24 ||15 ||2 ||3 ||5 ||4
|-
|2009-2010 || Odense IK || AL-Bank ligaen ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || Odense IK || AL-Bank ligaen || 37|| 1|| 12|| 13|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2011-2012 || Odense IK || AL-Bank ligaen || 39|| 4|| 16|| 20|| 20|| 13|| 1|| 5|| 6|| 12
|- 
|2012-2013 || SønderjyskE Ishockey || AL-Bank ligaen || 40|| 7|| 22|| 29|| 47|| 18|| 2|| 6|| 8|| 14
|- 
|2013-2014 || SønderjyskE Ishockey || Metal Ligaen || 40|| 6|| 18|| 24|| 58|| 16|| 1|| 8|| 9|| 8
|- 
|2014-2015 || SønderjyskE Ishockey || Metal Ligaen || 33|| 5|| 15|| 20||22 ||15 ||1 || 4||5 ||2
|-
| 2015-2016 || SønderjyskE Ishockey || Metal Ligaen || 45 || 4 || 19 || 23 || 70 || 13 || 2 || 4 || 6 || 6
|-
| 2016-2017 || Odense Bulldogs || Metal Ligaen || 45 || 5 || 10 || 15 || 22 || 11 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2017-2018 || Stjernen Hockey || GET ligaen || 45||4||4||8||18||6||0||3||3||4 
|-
| 2018-2019 || SønderjyskE Ishockey || Metal Ligaen || 45 || 1 || 8 || 9 || 28 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Odense Bulldogs || Metal Ligaen ||48 || 0|| 14|| 14|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Odense Bulldogs || Metal Ligaen ||46 || 3|| 11|| 14|| 91|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en juin 1986
Naissance à Odense
Joueur international danois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Odense IK
Joueur du SønderjyskE Ishockey
Joueur du Rødovre SIK